Tender poate fi:

 Ovidiu Tender, controversat om de afaceri din România
 Tender SA, grup de companii din România, controlat de omul de afaceri Ovidiu Tender
 Grupul Energetic Tender (GET), companie din România deținută de omul de afaceri Ovidiu Tender